TyC Sports 2 es un canal de televisión por suscripción argentino, propiedad de Torneos y el Grupo Clarín. Actualmente solo transmite eventos que no se puedan emitir por TyC Sports. Durante su antigua denominación, el canal fue transmitido en parte como una señal de pago por visión, pero más allá de que solamente el futbol de Primera División se transmitía de forma codificada, muchos cableoperadores lo consideraban como una señal paga.

Historia 
Se inicio como un canal premium por cable creado por Televisión Satelital Codificada S.A. (TSC), que transmitía los eventos deportivos más destacados e importantes: Futbol en Vivo, Tenis en Vivo, Básquet en Vivo, Voley en Vivo, Boxeo en Vivo, Handball en Vivo y Carburando (solamente en el interior del país) bajo el sistema codificado pagar para ver. 

Inició sus transmisiones el 30 de agosto de 1991 bajo el diminutivo nombre de Tele Red Imagen. 

El 25 de marzo de 1994 se rebautizó como Torneos y Competencias Premium. 

El 22 de febrero de 1997 pasó a llamarse bajo la denominación de TyC Max.

En agosto de 2009, Torneos perdió los derechos de transmisión del fútbol argentino, debido a que la AFA firmó un contrato con el Gobierno argentino para la transmisión de los partidos de la Primera División de Argentina a través del programa Fútbol para todos por televisión abierta, por lo tanto las señales de TyC ya dejaron de emitir el futbol. 

El 1 de septiembre de 2009 la señal pasó definitivamente al abono básico de los proveedores de televisión por cable y satélite, aunque curiosamente en muy pocos lugares del país, la señal seguía siendo codificada, incluso después de los hechos mencionados anteriormente. Para 2010 ya no se transmitirian las carreras de Carburando, que pasaron a TyC Sports (interior).

El 1 de agosto de 2010, TyC Max es relanzado como TyC Sports Señal Alternativa.

En 2012, deja de trasmitir el Turismo Carretera y el Turismo Nacional. Estas categorías, pasan a ser emitidas en Automovilismo para todos. 

El 8 de octubre de 2015, TyC Sports Señal Alternativa es nuevamente relanzado como TyC Sports 2. 

Entre 2015 y 2017, emitió las eliminatorias sudamericanas 2018.

Desde 2020 hasta 2022 transmitió la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

En 2021 transmitió algunos eventos en vivo de los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio y, por motivo de los mismo, trasmitio encuentros de la Primera Nacional.

En abril de 2022 volvió a ser utilizada gracias a los Juegos Suramericanos de Rosario. Al tener TyC Sports la emisión de dicho evento, los demás eventos que emite la señal pasaron a ser emitidos por TyC Sports 2. Además transmitió de manera alternada el relato minuto a minuto del partido Lanus-Independiente por Domingol mientras que en la señal principal se transmitió, a su vez, el relato de River-Sarmiento.

Logotipos

Véase también 
 TyC Sports
 TyC Sports 3
 TyC Sports Internacional

Enlaces externos

Referencias 

TyC Sports
Canales de televisión de Argentina fundados en el siglo XX
Canales y estaciones de televisión fundados en 1991
Argentina en 1991
Canales de televisión de la provincia de Buenos Aires